Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини 110 метара препоне, приказани су у следећој табели. У овој дисциплини изразита је доминација америчких атлетичара. Они су од 77 могућих олимпијских медаљâ освојили 54 (на играма у Москви нису учествовали).

Резултати у табели су дати у секундама.

Биланс медаља 110 м препоне